Piero Angelo Balzardi – politico italiano
 Pompeo Balzardi – politico italiano